In Teufels Küche steht für:

 Mord in bester Gesellschaft: In Teufels Küche, deutscher Fernsehfilm von Hajo Gies (2013)
 In Teufels Küche, deutscher Titel von Kitchen Nightmares, US-amerikanische Fernsehserie, siehe Gordon Ramsay: Chef ohne Gnade